Nicole Stevens-van Traa-de Rovere (Nicole Maria Elizabeth Stevens-van Traa-de Rovere), (1991-1998) is een personage uit de televisiereeks Oppassen!!!. Zij werd gespeeld door Guusje van Tilborgh.

Nicole was getrouwd met de vuilnisman Bob van Traa. Bob ging ervandoor met een andere vrouw en Nicole kreeg een relatie met Harry Stevens. Samen met Harry kreeg ze een tweeling. Nicole had een eigen bonbonzaak. Uiteindelijk ging ze met de tweeling terug naar België.

Burgerlijke staat
 Gescheiden van Harry Stevens
 Woonachtig in België
 Twee kinderen
 Jeroen
 Kim

Uiterlijke kenmerken
 Zwart krullend haar maar later met een ander kleurtje

Personage uit Oppassen!!!